Willem van der Vliet kan syfta på:

 Willem van der Vliet (1584–1642), nederländsk konstnär
 Willem van der Vliet (1856–1924), nederländsk konstnär